Хмельницкая — фамилия и топоним:

Фамилия  Хмельницкая, Алёна Александровна (род. 1971) — советская и российская актриса.
 Хмельницкая, Екатерина Богдановна (ум. 1668) — дочь Богдана Хмельницкого, жена гетмана Павла Тетери.
 Хмельницкая, Лариса Шамильевна (род. 1971) — российская и белорусская легкоатлетка.
 Хмельницкая, Марина Юльевна (1940—2014) — ректор РАТИ (ГИТИС) 2000—2009, заслуженный деятель искусств России.
 Хмельницкая, Тамара Юрьевна (1906—1997) — литературовед, специалист по русской и зарубежной литературе.

 Двойная фамилия 
 Лупул-Хмельницкая, Розанда (около 1630—1686 или 1687) — жена сына Богдана Хмельницкого Тимо́ша Хмельницкого, дочь господаря Молдавского княжества Василия Лупула.

Топоним 
 Хмельницкая — отменённая станция Московского метрополитена
 Хмельницкая — станица на Кубани, населённый пункт упразднён

См. также 
 Хмельницкий